

Sigle 
 NBC – network televisivo statunitense
 NBC Universal, gruppo aziendale americano operante nel settore delle telecomunicazioni
 NBC Universal Global Networks, filiale della NBC Universal
 NBC Universal Global Networks Italia, filiale italiana della NBC Universal
 Nucleari, Batteriologiche, Chimiche  – armi di distruzione di massa

Codici 
 NBC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Nižnekamsk (Russia)
 nbc – codice ISO 639-3 della lingua chang naga